Tauernkogel désigne deux sommets montagneux dans les Alpes en Autriche : 

 Le Tauernkogel, à  d’altitude, dans les Hohe Tauern.
 Le Tauernkogel, à  d’altitude, dans le massif de Tennen (en allemand Tennengebirge).